Ла Меса Гранде има више значења:

 Ла Меса Гранде, Меса Гранде (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Меса Гранде (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Меса Гранде (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Меса Гранде (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Меса Гранде, Виста Ермоса (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Меса Гранде (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Меса Гранде (Сан Хосе Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Меса Гранде (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику